Dobrovăț se poate referi la:

 Dobrovăț, comună și sat în județul Iași, România;
 Râul Dobrovăț, curs de apă, afluent al râului Vasluieț;
 Mănăstirea Dobrovăț, mănăstire de călugări amplasată în satul Dobrovăț-Ruși din comuna Dobrovăț;
 Biserica de lemn din Dobrovăț.

Vezi și 
 Dobrogea (dezambiguizare)
 Dobrotești (dezambiguizare)
 Dobra (dezambiguizare)
 Dobre (dezambiguizare)
 Dobrin (dezambiguizare)
 Dobrușa (dezambiguizare)
 Dobrzyń (dezambiguizare)